Зимняя Универсиада 2009 — проходила с 19 по 28 февраля в китайском Харбине
 Летняя Универсиада 2009 — проходила с 1 июля по 12 июля в сербском Белграде

См. также 
 Универсиада